La 1A. DOL è la massima serie del campionato sloveno di pallavolo femminile: al torneo partecipano dieci squadre di club slovene e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione di Slovenia.

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni